Short ("corto" in inglese) può riferirsi a:

Short – tipo di pantalone
Short – in finanza, sinonimo di vendita allo scoperto
Short – in informatica, tipo di dato
Short – census-designated place dell'Oklahoma

Persone
Columbus Short – attore e coreografo statunitense
Elizabeth Short – donna statunitense, vittima di un noto caso di omicidio
Gene Short – cestista statunitense
Jake Short – attore statunitense
Luke Short – pistolero statunitense
Martin Short – attore, scrittore e produttore cinematografico canadese
Nigel Short – scacchista britannico
Peter Short – calciatore e allenatore di calcio inglese
Purvis Short – ex cestista statunitense
Russell Short – atleta paralimpico australiano
Too Short – rapper e attore pornografico statunitense
Walter Short – generale statunitense

Pagine correlate 
Shorts (disambigua)